Circondario di Schwerin-Land – circondario tedesco esistito dal 1952 al 1994
 Circondario di Schwerin (Warthe) – circondario tedesco esistito dal 1887 al 1945